Аль-Джаухара бинт Мусаид ибн Джилюви Аль Сауд (; 1891—1919) — одна из жён короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, мать короля Халида (правил в 1975—1982 годах), принца Мухаммеда и принцессы Аль Ануд. В 1951 году король Абдул-Азиз признал, что, несмотря на то, что в его жизни было много жён, Аль-Джаухара бинт Мусаид была его единственной любовью.

Происхождение 
Аль-Джаухара бинт Мусаид происходила из рода Аль Джилюви, младшей ветви рода Аль Сауд. Аль Джилюви были значимы для династии Аль Сауд тем, что они являлись потомками младшего брата деда Абдул-Азиза Фейсала ибн Турки Аль Сауда — принца Джилюви ибн Турки, служившего наместником в Унайзе во время правления Фейсала ибн Турки.

Аль Джилюви и Аль-Судаири были влиятельными сторонниками династии Аль-Сауд в первые годы формирования государства. Члены рода Аль Джилюви объединились с Абдулазизом, чтобы устранить угрозу, исходящую от клана Аль Кабир. Так, например, Абдалла ибн Джилюви выполнял роль его заместителя на полях сражений и помогал ему в завоевании восточного региона Аравии. С 1913 по 1938 год он занимал пост губернатора Восточной провинции. Затем эту должность занял его сын Сауд ибн Абдулла и исполнял её с 1938 по 1967 год. Его сменил другой сын Абдаллы, Абдул Мухсин ибн Абдалла, занимавший пост губернатора провинции с 1967 по 1985 год, пока его не сменил принц Мухаммед ибн Фахд.

Кроме того, члены рода Аль Джилюви вступали в брак с представителями династии Аль-Сауд. Короли Фейсал, Фахд и Абдалла, а также принцы Султан и Наиф были женаты на женщинах из клана Аль Джилюви.

Ранние годы 
Аль Джаухара родилась в 1891 году в семье Мусаида, племянника Фейсала ибн Турки Аль Сауда, и Хуссы бинт Абдаллы ибн Турки Аль Турки. Дедушкой и бабушкой Аль Джаухары по отцовской линии был принц Джилюви ибн Турки, сын Турки ибн Абдаллаха, и Нуры бинт Ахмед Аль Судаири, которая приходилась сестрой матери короля Абдул-Азиза — Сары бинт Ахмед ас-Судайри.

Абдулазиз ибн Мусаид, родной брат Аль-Джаухары, был губернатором провинции Хаиль. Одной из супруг Абдулазиза ибн Мусаида была сестра короля Абдель Азиза, Хусса бинт Абдул Рахман. У них не было детей. Дочь Абдулазиза ибн Мусаида, Аль-Джаухара бинт Абдулазиз, была женой покойного принца Наифа и матерью принца Сауда и принца Мухаммеда, бывшего наследного принца Саудовской Аравии. Другая дочь, Аль Ануд бинт Абдель Азиз, была первой женой короля Фахда.

Замужество 
Брак Аль-Джаухары и Абдул-Азиза был устроен Сарой бинт Ахмед, матерью Абдул-Азиза. Они поженились в 1908 году, когда невесте было 17 лет. Она стала четвёртой супругой короля Абдул-Азиза. Этот брак был единственным для короля Абдул-Азиза с кем-либо из членов рода Аль Сауд или его близких родственников.

Однажды Аль-Джаухара оставила Абдул-Азиза из-за разногласий, но вскоре они помирились. В их браке родилось трое детей: принц Мухаммед, король Халид и принцесса Аль-Ануд. Её дочь Аль-Ануд была замужем за сыновьями Саада ибн Абдул Рахмана: сначала за Фахдом ибн Саадом, с которым развелась в 1935 году, а с 1940 года за Саудом ибн Саадом.

Весной 1913 года, перед взятием Эль-Хасы, Абдул-Азиз находясь в Эль-Хуфуфе, отправил Аль-Джаухаре посвящённую ей оду. Она занимала в его жизни особое место по нескольким причинам: во-первых, Аль-Джаухара была его двоюродной сестрой; во-вторых, она была выбрана в жены его матерью; в-третьих, она умерла в молодом возрасте.

Деятельность 
Аль-Джаухара бинт Мусаид сильно увлекалась верховой ездой и разведением лошадей. Она возвела конюшню во дворце в Эр-Рияде, а также наняла лучших недждских наездников для обучения кавалеристов, которые внесли значительный вклад в кампании короля Абдул-Азиза по объединению Саудовской Аравии. У неё была богатая библиотека, книги из которой она пожертвовала местной организации.

Смерть 
Аль-Джаухара бинт Мусаид умерла в Эр-Рияде в 1919 году от испанки, жертвой которой также стал принц Турки ибн Абдель Азиз, старший сын короля Абдель Азиза. Её смерть сильно потрясла короля Абдул-Азиза. Он оплакивал её несколько недель, заперевшись в её комнате во дворце, и никому не разрешалось входить туда, кроме сестры Абдул-Азиза — Нуры бинт Абдуррахман. Её имущество оставалось нетронутым, а её служанки продолжали жить во дворце.

Король Абдель Азиз посещал могилу Аль-Джаухары каждую пятницу после утренней молитвы вплоть до своей смерти. На встречах со своими друзьями он говорил о ней, что она была для него отличным товарищем в трудные времена установления его власти в Аравии.

Предки

Примечания 

Жёны Абдул-Азиза Ибн Сауда
Умершие от испанского гриппа